

Algemeen 
Pasveer (Sneek), een wijk in de stad Sneek in de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland)
Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden, een Nederlands muziekkorps

Nederlandse personen 
Aale Pasveer, chemisch onderzoeker
Alida Pasveer, langebaanschaatsster en teamleidster
Annemarie Pasveer, marathonschaatsster
Bernike Pasveer, socioloog
Eddie Pasveer, voetballer
Harjo Pasveer, zangpedagoog
Kathinka Pasveer, fluitiste
Remko Pasveer, voetballer
Rudina Pasveer, kunstschaatsster
Sietske Pasveer, schaatskampioene

Zie ook 
Pasveersloot, een oxidatiesloot, ontwikkeld door Aale Pasveer